Bernd Jakubowski (né en 1952), footballeur  international est-allemand puis entraîneur allemand ;
  (1958-), ancien pilote automobile français ;
 Maxim Jakubowski (1944-), écrivain, éditeur, directeur de collection et critique britannique ;
 Pascale Jakubowski (1960-), compositrice française.

Ce nom de famille possède une forme féminine (Jakubowska) en langue polonaise.   
 Krystyna Jakubowska (née en 1942), joueuse de volley-ball polonaise ; 
 Wanda Jakubowska (1907-1998), réalisatrice  polonaise.

Voir aussi 
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;

 Jakubowskie,  village de Pologne, situé dans la gmina de Boćki, dans la powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Jakubowizna, village de Pologne, situé dans la gmina de Chynów dans la powiat de Grójec de la voïvodie de Mazovie ;
 , toponyme polonais.

Patronyme polonais